Крёстный отец («крёстный»), а также крёстная мать («крёстная») — духовный родитель (восприемник, кум) в христианской традиции, который в ходе таинства крещения принимает ответственность перед Богом за духовное воспитание и благочестие крестника (крестницы).

В переносном смысле:
 Крёстный отец ( и ) — глава мафиозной группировки. В современном искусстве зачастую применяется именно в этом значении.

В литературе и кино:
 «Крёстный отец» — роман Марио Пьюзо 1969 года.
 «» — цикл криминальных драм режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы по одноимённому роману Марио Пьюзо.
 «Крёстный отец (1972)»
 «Крёстный отец» — саундтрек к фильму 1972 г.
 «Крёстный отец 2 (1974)»
 «Крёстный отец 3 (1990)»
 «Крёстный отец. Трилогия. 1901—1980 (1992)»

Видеоигры:
 The Godfather (1991)
 The Godfather: The Game (2006)
 The Godfather II (2009)
Персоны:

 Крёстный отец (род. 1961) — американский рестлер.

См. также 
 «Крёстный отец Гарлема» — американский телесериал, начавшийся в 2019 году.